Архиепархия Буаке () — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Буаке, Кот-д’Ивуар. В митрополию Буаке входят епархии Абенгуру, Бондуку, Ямусукро. Кафедральным собором архиепархии Буаке является церковь святой Терезы.

История 
17 мая 1951 года Римский папа Пий XII выпустил буллу Quo fructuosius, которой учредил апостольскую префектуру Буаке, выделив её из апостольского викариата Абиджана (сегодня – Архиепархия Абиджана).

14 сентября 1955 года Римский папа Пий XII издал буллу Dum tantis, которой преобразовал апостольскую префектуру Буаке в епархию. В этот же день епархия  Буаке вошёл в митрополию Андижана.

13 сентября 1963 года и 6 марта 1992 года епархия Буаке передала часть своей территории для возведения епархий Абенгуру и Ямусукро.

19 декабря 1994 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу Quo aptius, которой возвёл епархию Буаке в ранг архиепархии.

Ординарии архиепархии 
 епископ André-Pierre Duirat S.M.A. (26.10.1951 – 17.05.1973); 
 архиепископ Vital Komenan Yao (17.05.1973 – 22.09.2006);
 архиепископ Paul-Siméon Ahouanan Djro O.F.M. (22.09.2006 – по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Quo fructuosius , AAS 43 (1951), стр. 654 
  Булла Dum tantis , AAS 48 (1956), стр. 113 
 Булла Quo aptius

Ссылки 
 Информация  
 Информация  

Католические епархии Кот-д’Ивуара